Ganz–Hunslet G2, budapesti metrótípus
 Hafré-piramis, a gízai plató G2 jelű piramisa